Langya peut désigner :
 le district de Langya ()), dans la province de l'Anhui ;
 le mont Langya (), dans la province de l'Anhui ;
 le  (), dans la province du Hebei ;
 la  (), une ancienne entité administrative située au sud-est du Shandong et au nord-est du Jiangsu, où se situe la ville de Qingdao en Chine ;
 le virus de Langya (Langya henipavirus), espèce d'Henipavirus, identifié chez des patients hospitalisés à Qingdao (Shandong) et à Xinyang (Henan).